Парадокс Бурали-Форти демонстрирует, что предположение о существовании множества всех порядковых чисел ведёт к противоречиям и, следовательно, противоречивой является теория множеств, в которой построение такого множества возможно.

Формулировка 
В математической литературе встречаются различные формулировки, опирающиеся на разную терминологию и предполагаемый набор известных теорем. Вот одна из возможных формулировок.

Можно доказать, что если  — произвольное множество порядковых чисел, то множество-сумма  есть порядковое число, большее или равное каждому из элементов . Предположим теперь, что  — множество всех порядковых чисел. Тогда  — порядковое число, большее или равное любому из чисел в . Но тогда и  — порядковое число, причём уже строго большее, а значит, и не равное любому из чисел в . Но это противоречит условию, по которому  — множество всех порядковых чисел.

История 
Парадокс был обнаружен  в 1897 году и оказался одним из первых парадоксов, показавших, что наивная теория множеств противоречива, а следовательно, непригодна для нужд математики. Несуществование множества всех порядковых чисел противоречит концепции наивной теории множеств, разрешающей построение множеств с произвольным свойством элементов, то есть термов вида «множество всех  таких, что » ().

Современная аксиоматическая теория множеств накладывает строгие ограничения на вид условия , с помощью которого можно образовывать множества. В аксиоматических системах типа Гёделя — Бернайса позволяется образование терма  для произвольных , но с оговоркой, что он может оказаться не множеством, а классом.

См. также 
 Парадокс Рассела
 Парадокс Кантора
 Парадокс Мириманова

Литература 
 

Теория порядков
Бурали-Форти